Марковцев — русская фамилия; женская форма Марковцева.

Известные носители 
 Марковцев, Николай Владимирович (род. 1951) — российский политический и общественный деятель, депутат Законодательного Собрания Приморского края.
 Марковцев, Степан Харитонович (1911—1982) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны.